Ophiothrixus confinus är en ormstjärneart som beskrevs av Jean Baptiste François René Koehler 1922. Ophiothrixus confinus ingår i släktet Ophiothrixus och familjen skinnormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skinnormstjärnor
confinus